Dąbrowa Człuchowska – osada kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Przechlewo .

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.

Przypisy 

Przechlewo (gmina)